Argenta kan syfta på:

 Argenta (keramik) – en keramikserie med konst- och prydnadsföremål från Gustavsbergs porslinsfabrik 1930 till 1970-tal

Geografi

Italien 

 Argenta, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara,

USA 

 Argenta, Illinois, ort, Macon County,